Patrick Walsh ist der Name folgender Personen:

* Patrick Walsh (Politiker) (1840–1899), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Walsh (Bischof) (* 1931), irischer Geistlicher, Bischof von Down und Connor
 Patrick Craig Walsh (* 1938), US-amerikanischer Urologe und Chirurg
 Patrick G. Walsh (auch Peter Walsh; 1923–2013), britischer Klassischer Philologe
 Patrick M. Walsh (* 1955), US-amerikanischer Admiral der US Navy

Siehe auch: